Gerrit Jan van Heek (1728-1785), burgemeester van Stad Delden
Gerrit Jan van Heek (1780-1851), linnenreder
Gerrit Jan van Heek (1837-1915), textielfabrikant 
Gerrit Jan van Heek Jr. (1880-1958), Nederlands textielfabrikant